Massimo Capaccioli – astrofisico italiano
 Ostilio Capaccioli – calciatore e allenatore di calcio italiano